El corazón de la tierra es un título que se puede referir a las siguientes obras de ficción:
 El corazón de la tierra (2001), novela del español Juan Cobos Wilkins, basada en unas protestas reales acaecidas en las minas de Río Tinto (Huelva); o
 El corazón de la tierra (2007), película hispanobritánica dirigida por Antonio Cuadri, basada en la novela anterior.